Валенти́н Козло́в:
 Козлов, Валентин Георгиевич (1917—1993) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Козлов, Валентин Тихонович (1937—1989) — контр-адмирал Военно-морского флота СССР, Герой Советского Союза.
 Козлов, Валентин Фёдорович (1913-2005) — советский инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии.
 Козлов, Валентин Фёдорович (1937—1998) — советский актёр.